Steve Lewis peut désigner :
 Steve Lewis (musicien) ;
 Steve Lewis (athlète) (1969-), un athlète américain spécialiste du 400 mètres ;
 Stephen Lewis (1937-), un politicien et diplomate canadien ;
 Stephen Lewis (acteur).
 Steven Lewis (1986-), surnommé Steve, un athlète britannique spécialiste du saut à la perche;